, écrivain français ;
 Julien Fournié, styliste françai ;
 Germain Célestin Édouard Fournié (1833-1886), médecin français. 

Patronyme français